Городи́ще — деревня в Калининском районе Тверской области России. Входит в  состав
Черногубовского сельского поселения.

География 
Расположена к северу от Твери, на правом берегу реки Тверцы, в 3,5 км от посёлка Литвинки.

История 

В 1997 году — 15 хозяйств, 38 жителей. В 2002 году — 96 жителей.

Население

Инфраструктура

Транспорт 

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)